Leptotes (vlinders) een geslacht uit de familie van de Lycaenidae
Leptotes (orchideeën) een geslacht uit de Orchideeënfamilie.